Gruppe-I-Rennen steht für:

 Gruppe-I-Rennen, Automobilrennen, siehe Großer Preis von Deutschland 1932 #Gruppe I (ohne Hubraumbeschränkung)
 Gruppe-I-Rennen, Aufgewichtsrennen beim Pferdesport, siehe Grupperennen#Gruppe I